Wilken est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1965), chanteuse danoise
 (1866-1956), acteur danois
 (née en 1949), juge américaine en Californie
 (née en 1936), femme politique américaine en Floride
 (1777-1840), historien et orientaliste allemand
Hermann Wilken (1522-1603), humaniste et mathématicien allemand
Jens Wilken Hornemann (1770-1841), médecin et botaniste danois
Miguel Wilken (né en 1985), athlète sprinteur argentin
 (né en 1966), chercheur australien sur la conscience
Stewart Wilken (né en 1966), criminel sud-africain

Prénom
Wilken F. Dincklage (1942-1994), animateur et musicien allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme